Флоршюц — фамилия. Известные носители:
 Флоршюц, Андре
 Флоршюц, Томас